Мо́царт () — немецкая фамилия.
Известные представители :
  (между 1620 и 1622—1685) — каменотёс и строитель, прапрадед В.-А. Моцарта.
  (1647—1719) — каменотёс, средний сын Давида Моцарта, опекун Иоганна Георга после смерти его отца, Франца Моцарта.
  (1649—1693 или 1694) — каменотёс, дед Л. Моцарта и прадед В.-А. Моцарта.
 Моцарт, Иоганн Георг (1679—1736) — переплётчик книг из Аугсбурга, отец Л. Моцарта и дед В.-А. Моцарта.
 Моцарт, Леопольд (1719—1787) — скрипач, композитор и музыкальный педагог, отец В.-А. Моцарта.
 Моцарт, Анна Мария (урожд. Пертль, 1720—1778) — мать В.-А. Моцарта.
 Моцарт, Мария Анна (Наннерль, 1751—1829) — старшая сестра В.-А. Моцарта, клавесинистка.
 Моцарт, Вольфганг Амадей (1756—1791) — австрийский исполнитель-виртуоз и композитор, один из крупнейших представителей Венской классической школы.
  (1758—1841) — двоюродная сестра В.-А. Моцарта.
 Моцарт, Констанция (урожд. Вебер, 1762—1842) — супруга В. А. Моцарта.
 Моцарт, Карл Томас (1784—1858) — пианист, переводчик и чиновник, старший из двух выживших сыновей В.-А. Моцарта.
 Моцарт, Франц Ксавер Вольфганг (1791—1844) — композитор, пианист и музыкальный педагог, младший из двух выживших сыновей В.-А. Моцарта.

В честь Моцарта 
Жизни и творчеству В.-А. Моцарта посвящены различные произведения, в его честь названы топонимы и другие объекты:
 В кино
 «» («Кого любят боги») — биографический фильм Бэзила Дина (Великобритания, 1936).
 «» («Дай руку, жизнь моя!») — биографическая драма Карла Хартля (Австрия, 1955).
 «Моцарт» — 6-серийный сериал Марселя Блюваля (Франция—Бельгия—Канада—Италия—Швейцария, 1982).
 «Моцарт — навсегда» — военная комедийная драма Жан-Люка Годара (Франция—Швейцария, 1996).
 Моцарт (фильм) — драма Светланы Басковой (Россия, 2006).

 В театре
 «» — музыкальная комедия Рейнальдо Ана на слова Саша Гитри (Франция, 1925).
  — мюзикл Сильвестра Левая на стихи Михаэля Кунце (Австрия, 1999).
 «Моцарт. Рок-опера» — мюзикл Жан-Пьера Пило и Оливье Шультеза на стихи Франсуа Шоке и Дова Аттья (Франция, 2009).

 Топоним
  — кратер на Меркурии.
  — деревушка в провинции Саскачеван (Канада).
  — невключённая территория в штате Западная Виргиния (США).

 Другое
 Моцарткугель — шоколадные конфеты австрийского производства.
 Моцарт — австрийский десертный ликёр.
 «» — скорый поезд, ходивший по маршруту Париж — Вена в 1954—2007 годах.

См. также 
  (значения)
  (значения)
 Эффект Моцарта — неподтверждённый психологический эффект.
 
  (значения)